Stazione di Santo Stefano – stazione ferroviaria sulla linea Cosenza-Catanzaro
 Stazione di Santo Stefano Belbo – stazione ferroviaria sulla linea Alessandria-Cavallermaggiore
 Stazione di Santo Stefano di Camastra-Mistretta – stazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo
 Stazione di Santo Stefano di Magra – stazione ferroviaria sulla linea Pontremolese
 Stazione di Santo Stefano Lodigiano – stazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna
 Stazione di Santo Stefano-Riva Ligure – stazione ferroviaria sulla linea Ventimiglia-Genova
 Stazione di Santo Stefano Udinese – stazione ferroviaria sulla linea Udine-Cervignano
 Stazione di Reggio Santo Stefano – stazione ferroviaria sulla linea Reggio-Ciano